Linstitut universitaire de technologie d'Orsay (IUT) est un institut universitaire de technologie de l'université Paris-Saclay fondé en 1970 et situé à Orsay.

Historique

Dates clés 
 1966 : création des départements Chimie et Informatique ;
 1967 : création du département Mesures Physiques ;
 1970 : ouverture de l'IUT sous cette dénomination.

Départements 

Il regroupe 3 départements : 

 le département de chimie ;
 le département d'informatique (département double, accueillant en première année 240 étudiants) ;
 et le département de mesures physiques (département double, accueillant en première année 200 étudiants). 

Le département informatique de l'IUT d'Orsay prépare outre des BUT classiques en trois ans après le baccalauréat (possibilité d'effectuer la  par apprentissage), à des BUT en 1 an (Année Spéciale) ainsi qu'à deux licences professionnelles en apprentissage : la licence PRISM (Programmation Internet et Systèmes mobiles) et la licence SRSI (Sécurité des réseaux et systèmes informatiques). Enfin, il est possible d'y préparer un diplôme d'université dans le cadre de la formation continue : Programmation, Bases de Données et Réseaux. Près de 200 enseignants au total travaillent dans cet IUT.

Accès 
  (arrêt : Le Guichet) + 
  (arrêt : Orsay-Ville) +  (arrêt : IUT Pôle d'Ingénierie)
  (arrêt : Massy-Palaiseau) + 
  (sortie 9 - Centre universitaire - Grandes écoles)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université Paris-Saclay
 Paris-Saclay
 Orsay

Liens externes 
 Site officiel

Orsay
Université Paris-Saclay
Paris-Saclay
Orsay
Études supérieures dans l'Essonne
Institut ou école faisant partie d'une université